Esta é uma lista das áreas urbanas do Brasil superiores a , com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2019, quando o país possuía um total de  inseridos em área urbana.

Urbana